En Pologne, Popowice peut désigner :

 Popowice est un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Popowice est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Popowice est un village de la voïvodie de Łódź
 Popowice est un village de la voïvodie de Lubusz
 Popowice est un village de la voïvodie de Mazovie
 Popowice est un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Popowice est un village de la voïvodie de Poméranie
 Popowice est un village de la voïvodie de Sainte-Croix